Załuska ist der Familienname der folgenden Personen:
 Łukasz Załuska (* 1982), polnischer Fußballspieler
 Natalia Załuska (* 1984), polnische Künstlerin